De marathon voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 1996 op het stratenparcours in Atlanta vond plaats op zondag 28 juli 1996. Het was de vierde editie van de vrouwenmarathon bij de Olympische Spelen. Het parcours had een officiële lengte van 42,195 km en ging over een heuvelachtig terrein. De finish vond plaats in het Centennial Olympic Stadium. Om de zomerhitte te ontwijken begon de wedstrijd om 07:05 's ochtends.

Aan het begin van de wedstrijd nam Uta Pippig de leiding. Ze had bij 5 km een voorsprong van 13 seconden en bouwde dit uit bij 10 km tot 28 seconden. Bij 20 km werd ze echter achterhaald door de Ethiopische Fatuma Roba. Roba won de wedstrijd met overmacht in 2:26.05. Op de finish had ze twee minuten voorsprong op de voormalige olympisch kampioene Valentina Jegorova. Yuko Arimori uit Japan werd derde in 2:28.39. Uta Pippig moest de strijd voor de finish staken.

Uitslag 

Vrouwen 42000
Marathon in 1996